Külmale maale ist der Name von
 Külmale maale (Album), Album der estnischen Punkband J.M.K.E.
 Külmale maale (Roman), Roman von Eduard Vilde